Fabrycy ist der Familienname folgender Personen:

Jan Fabrycy (um 1615–um 1655), polnischer Barockkomponist
Kazimierz Fabrycy (1888–1958), polnischer Divisionsgeneral